Coșereni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Coșereni (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Coșereni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj